Aleksej Gusarov, ruski hokejist, * 8. julij 1964, Sankt Peterburg, Rusija.

Gusarov je veljal za enega najboljših hokejskih branilcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala.

Kariero je začel pri domačem ruskem klubu SKA St. Petersburg, se preselil v klub CSKA Moskva, nato pa v ligi NHL igral za Quebec Nordiques, Colorado Avalanche, kjer je leta 1996 osvojil Stanleyev pokal, New York Rangers in St. Louis Blues, kjer je leta 2001 končal kariero. Za Sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je bil dobitnik zlate medalje, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik treh zlatih, ene srebrne in dveh bronastih medalj, za Rusko reprezentanco pa je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 20
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 42
| 2
| 1
| 3
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 43
| 2
| 3
| 5
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 4
| 5
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 36
| 3
| 2
| 5
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 3
| 5
| 8
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 38
| 4
| 7
| 11
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 39
| 3
| 2
| 5
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 42
| 5
| 4
| 9
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 42
| 4
| 7
| 11
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 90/91
|
| 36
| 3
| 9
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 90/91
|
| 2
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 91/92
|
| 68
| 5
| 18
| 23
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 91/92
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 92/93
|
| 79
| 8
| 22
| 30
|
| 57
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 5
| 20
| 25
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 94/95
|
| 14
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 95/96
|
| 65
| 5
| 15
| 20
|
| 56
|
| 21
| 0
| 9
| 9
|
| 12
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 96/97
|
| 58
| 2
| 12
| 14
|
| 28
|
| 17
| 0
| 3
| 3
|
| 14
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 97/98
|
| 72
| 4
| 10
| 14
|
| 42
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 98/99
|
| 54
| 3
| 10
| 13
|
| 24
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 99/00
|
| 34
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 00/01
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 00/01
|
| 26
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 00/01
|
| 16
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1064
| bgcolor="#7FFF00" |81
| bgcolor="#7FFF00" |190
| bgcolor="#7FFF00" |271
| bgcolor="#7FFF00" |+8
| bgcolor="#7FFF00" |660
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |68
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |38
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Halifax Citadels
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti St. Louis Blues
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih